Ödsmål kan syfta på:
Ödsmål, Stenungsunds kommun – en tätort i Stenungsunds kommun
Ödsmål, Orust – en ort i Orusts kommun
Ödsmåls mosse – en tätort i Kungälvs kommun
Ödsmål, Kungälvs kommun – en tätort i Kungälvs kommun
Ödsmåls församling – en församling i Göteborgs stift
Ödsmåls socken – en socken i Bohuslän 
Ödsmåls landskommun – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län
Ödsmål, Munkedals kommun – en samling gårdar i Munkedals kommun